Ruschkowski ist der Familienname folgender Personen:

 André Ruschkowski (* 1959), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Klaudia Ruschkowski (* 1959), deutsche Autorin und Dramaturgin